Японская соккер-лига 1989/1990 Дивизион 2 — 18-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 2.

Турнирная таблица

См. также 
 Чемпионат Японии по футболу 1989/1990

Ссылки 
 RSSSF

Япония
Япония
1989
Спорт в Японии в 1989 году
Спорт в Японии в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990